Korporativno tijelo je zajednica fizičkih osoba i/ili organizacija koja ima određeni naziv.

Knjižničarstvo